Ну Пінтча (Nô Pintcha) може означати:
 «Ну Пінтча» — кабовердійський футбольний клуб з міста Нова Сінтра, на острові Брава.
 «Ну Пінтча» — кабовердійський футбольний клуб з міста Мостейруш, на острові Фогу.